Cette page contient les pages d'homonymie de De la Fuente, La Fuente, Lafuente et Fuente.

  est un mot espagnol qui signifie fontaine ou  source.

Patronyme 

 Antonio Gutiérrez de la Fuente, (1796-1878), militaire et homme politique péruvien ;
 Beatriz de la Fuente, (1929-2005), historienne et mésoaméricaniste mexicaine ;
 Benjamin de la Fuente (1969-), musicien français ;
 David de la Fuente (1981-), coureur cycliste espagnol ;
 Enrique De La Fuente (1975-), volleyeur espagnol ;
 Esteban de la Fuente (1968-), basketteur argentin ;
 Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980), naturaliste et homme de télévision et de radio espagnol ;
 Joel de la Fuente (1969-), acteur américain ;
 Konrad de la Fuente (2001-), joueur de soccer américain ;
 
 Philippe de la Fuente (1969-), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Ramón de la Fuente (1907-1973), joueur et entraîneur de football espagnol ;
 Ramón De La Fuente (1931-1984), dessinateur et scénariste de bande dessinée espagnol ;
 Rodrigo de la Fuente (1976-), basketteur espagnol ;
 Saturnino de la Fuente García (1909-2022), supercentenaire espagnol;
 Sergio García de la Fuente (1983-), footballeur espagnol ;
 Victor de la Fuente (1927-2010), dessinateur de bande dessinée espagnol.

 Luis La Fuente (né en 1947), un footballeur péruvien.

 Modesto Lafuente (1806-1866), historien espagnol.

 José Manuel Fuente (1945-1996), un cycliste espagnol.

Toponyme 

 Fuente Palmera ;
 Fuente del Maestre ;
 Fuente la Higuera ;
 Fuente de Piedra ;
 Fuente Vaqueros.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique